Terrified – album dei Quiet Riot del 1993
 Terrified – album di Childish Gambino del 2017